

Persone
 Clara Colosimo (Conegliano, 1922 – Roma, 1994), attrice italiana.
 Chiara Colosimo (Roma, 1986), politica italiana.
 Elio Colosimo (Sersale, 1937 – Catanzaro, 2009), politico italiano.
 Enrico Colosimo (Catanzaro, 1921 – Roma, 2002), regista italiano.
 Gaspare Colosimo (Colosimi, 1859 – Napoli, 1944), avvocato, politico e filantropo italiano.
 Giacomo Colosimo (Colosimi, 1878 – Chicago, 1920), criminale italo-americano
 Simon Colosimo (Melbourne, 1979), calciatore australiano, centrocampista.